Sequoia is een cipres, maar ook andere dingen zijn er naar vernoemd:
 Sequoia (geslacht), het geslacht binnen de familie Cupressaceae.
 Kustmammoetboom (Sequoia sempervirens), de enige boom binnen dat geslacht.
 Informeel worden er ook twee andere soorten bomen sequoia's genoemd:
 Mammoetboom (Sequoiadendron giganteum).
 Watercipres (Metasequoia glyptostroboides).
 Sequoia, een compositie van Joan Tower gebaseerd op deze bomen.
 Sequoia National Park in Californië.
 Sequoia Aircraft Corporation, een fabrikant van kleine vliegtuigen. 
 Sequoia (2014), film uit 2014